Кёк-Сай — название населённых пунктов в Киргизии:

 Кёк-Сай — село в Тонском районе Иссык-Кульской области.
 Кёк-Сай — село в Кара-Бууринском районе Таласской области.